Michael Stevens kan syfta på:

 Michael Stevens (fotbollsspelare) (född 1980), australiensisk före detta "aussie rules"-spelare
 Michael D. Stevens (född 1964), amerikansk före detta flottiljförvaltare för USA:s flotta
 Michael Stevens (revisor) (född 1958), brittisk revisor och civillistabevarare

Underhållning 
 Michael Stevens (tonsättare) (född 1987), amerikansk jazzkompositör och musiker
 Michael Jefry Stevens (född 1951), amerikansk jazzpianist
 Michael Fenton Stevens (född 1958), engelsk skådespelare och komiker
 Michael Ashton Stevens (1966–2015), amerikansk TV-producent och manusförfattare
 Michael Stevens (född 1986), amerikansk utbildare och skapare av YouTube-kanalen Vsauce